La Glière est un torrent situé en France dans le massif de la Vanoise sur la commune de Pralognan-la-Vanoise, dans le département de la Savoie.

Géographie 
Le torrent de la Glière prend sa source au glacier des Grands Couloirs sous la Grande Casse, toit du département de la Savoie culminant à , dans le massif de la Vanoise. Son cours est de  jusqu'à son embouchure dans le Doron de Pralognan au niveau du village de Pralognan-la-Vanoise.

En quittant le glacier de la Grande Casse, le torrent de la Glière alimente le lac des Vaches () le long de l'aiguille de la Vanoise puis poursuit sa course dans le vallon de la Glière jusqu'au refuge des Barmettes et l'arrivée des remontées mécaniques de la station de Pralognan.

Son bassin versant de  est quasi exclusivement composé de forêts et milieux semi-naturels.

La Glière possède quatre affluents : le ruisseau du Vallonnet en rive droite en aval du lac des Vaches, le ruisseau de l'Arcellin et le torrent du Dard en rive gauche en amont de Pralognan et enfin le ruisseau de l'Isertan en rive gauche au même niveau que son embouchure dans le Doron de Pralognan dans le village.

Toponymie 
Aussi appelé « Torrent de la Glière », la Glière donne également son nom au vallon qu'elle emprunte jusqu'à Pralognan ainsi qu’au hameau qui la longe à l’arrivée des remontées mécaniques vers  d'altitude.

Selon certaines sources, le torrent prend le nom de « Doron de Pralognan » dès en amont du village, à partir de la confluence avec les ruisseaux de l’Arcellin et du Dard.

Voir aussi 

 la liste de rivières de France
 la liste des cours d'eau de la Savoie
 le massif de la Vanoise

Notes et références 

Cours d'eau en Savoie
Système hydrologique de l'Isère